Alfred Emanuel Ferdinand Grünwald, più conosciuto come Johannes Theodor Baargeld, scrittore e artista dadaista (1892-1927)
 Alfred Grünwald – librettista (1884-1951)